"Kitty Hawk" pode ser:
 Kitty Hawk, localidade da Carolina do Norte
 Classe Kitty Hawk
 USS Kitty Hawk (CV-63)

Ver também
 

Desambiguações de topônimos